Pond Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Pond Fork (Georgia), Jackson County, Georgia
 Pond Fork (Kentucky), Pike County, Kentucky
 Pond Fork (Missouri), Ozark County, Missouri
 Pond Fork (Spanglers Fork), Kanawha County, West Virginia
 Pond Fork (Little Coal River), Boone County, West Virginia